Konecki − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 1790 osób.

Osoby noszące nazwisko Konecki:
 Edward Konecki (1921-1990) – rytownik PWPW
 Krzysztof Konecki (ur. 1958) – polski socjolog
 Marek Konecki (1949-2021) – polski fizykochemik, taternik, rysownik
 Tomasz Konecki (ur. 1962) – polski reżyser

Zobacz też 
 Powiat konecki

Przypisy